

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Monb“ beginnt.

Monb 



Monba 
 Monballijn, Michelle (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Monbars, französischer Pirat und Edelmann
 Monbart, Hans von (1838–1898), preußischer Generalleutnant
 Monbart, Konrad von (1881–1945), deutscher Verwaltungsjurist

Monbe 
 Monbeig, Pierre (1908–1987), französischer Geograph
 Monbet, Fiona (* 1989), französisch-irische Jazzgeigerin

Monbi 
 Monbiot, George (* 1963), britischer Journalist, Autor, Akademiker, Umweltschützer, politischer Aktivist